Елаурское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Елаурское сельское поселение — в Нурлатском районе Татарстана,
 Елаурское сельское поселение — в Сенгилеевском районе Ульяновской области.